Lipna oder Lipná bezeichnet:

 in Tschechien 
 Lipná (Hazlov), Ortsteil von Hazlov, Okres Cheb
 Lipná, Ortsteil von Potštát, Okres Přerov

 in Polen 
 Lipna (Przewóz), Ortsteil von Przewóz im polnischen Landkreis Żary